Michael Cooper peut désigner :
 Michael Cooper, joueur de basket-ball américain ;
 Michael Cooper, jésuite américain, historien du Japon ;
 Michael Cooper (1941-1973), photographe anglais ;
 Michael Cooper (1988-), joueur de rugby à XIII anglais ;